Adelia – variante del nome proprio di persona italiano femminile Adele
 Adelia – opera seria di Gaetano Donizetti
 Adelia – genere di piante della famiglia Euphorbiaceae
 Adelia – personaggio Disney, cugina di Amelia
 Adelia – personaggio dell'omonima opera seria di Gaetano Donizetti